Dobar posao u Italiji (1969.), film
Dobar posao u Italiji (2003.), film
Dobar posao u Italiji (videoigra, 2001.), videoigra bazirana na filmu iz 1969.
Dobar posao u Italiji (videoigra, 2003.), videoigra bazirana na filmu iz 2003.
Dobar posao u Italiji (dobrotvorni događaj), utrka Mini Morrisa i drugih automobila iz izvornog filma od UK do sjeverne Italije, održava se u dobrotvorne svrhe